Tuntum kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tuntum (ort), Maranhão, 
 Tuntum (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar